Список стрелецких голов — список лиц находившихся на воинской должности (стрелецкий голова), в Вооружённых Силах Русского государства, в XVI — XVII веках.

В исторической литературе неоднократно отмечалось особое положение московских стрельцов, выполнявших роль царской охраны (лейб-гвардии). Историк А. П. Павлов указывал, что стрелецкие головы были верной опорой Бориса Годунова на пути к царской власти, исполняли особо деликатные поручения. Большинство Стрелецких голов принадлежали к дворянскому сословию и роль стрелецких голов в политической борьбе того времени, особое положение самих голов, сравнимо только с гвардейскими офицерами времён Петра I и его преемниках. В придворной борьбе, как в начале XVII века, так и в XVIII веке роль гвардии и её руководителей была решающей, что и показала история.

В 1680 году (в другом источнике, 1681) было проведено переименование стрелецких голов в полковники, полуголов — в полуполковники, а сотников — в капитаны. С этого же времени старшим стрелецким командирам стал автоматически присваиваться придворный чин стольника, после чего их официальное наименование стало звучать как «стольник и полковник», «стольник и полуполковник». Должность не упразднялась вплоть до роспуска полков старого строя, в 1698 году, русским царём (позднее императором) Петром.

Первыми стрелецкими головами были: Григорий Желобов сын Пушешников, Матвей (Дьяк) Иванов сын Ржевский, Иван Семенов сын Черемесинов, Василий Фуников сын Прончищев, Фёдор Иванов сын Дурасов и Яков Степанов сын Бундов.

Список 
В данном списке представлены, возможно не все, кто состоял в должности стрелецкого головы:

См. также 

 Стрелецкий приказ
 Стрелецкий бунт (1682)
 Стрелецкий бунт (1698)

Примечания

Литература 

 Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI века.
 Список стрелецких голов и сотников. Составлен по указу царя Михаила Фёдоровича. Июль 1643.

Стрельцы